Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2015—2016 — 115-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном вшосте став Крузейдерс.

Клуби

Турнірна таблиця (перший раунд) 

 

 
 

Позначення:

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

 

Примітки: 
1. Клуб Гленавон візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Північної Ірландії з футболу 2015—2016

Позначення:

Втішний раунд 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Данганнон Свіфтс не брав участь у плей-оф за право грати у Лізі Європи УЄФА 2016—2017, тому, що не звертався до УЄФА для отримання ліцензії на виступ в єврокубках. 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Плей-оф

До Ліга Європи УЄФА 2016—2017 
Півфінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 травня 2016

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 травня 2016

|}

Стикові матчі 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 червня 2016

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2015—2016
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2015 у британському спорті
2016 у британському спорті